B. F. Parry (née en 1981), auteure française pour la jeunesse ;
 Charles Christopher Parry (1823-1890), botaniste américain d'origine britannique ;
 David Parry (1949), chef d'orchestre britannique ;
 David William Parry (1958-), pasteur, poète, auteur, essayiste, théologien, conférencier et dramaturge britannique ;
 Diane Parry (2002-), joueuse de tennis française ;
 George Parry (1814 – 1875?), chimiste et métallurgiste gallois ;
 Gisèle Parry (1914-1973), actrice française ;
 Sir Hubert Parry (1848-1918), compositeur britannique ;
 Milman Parry (1902-1935), philologue américain d'expression française ;
 Natasha Parry (1930-2015), actrice anglaise ;
 Patricia Parry (1958-2013), auteur et romancière française ;
 Robert Parry (1949-2018), journaliste d'investigation US, (Irangate); 
 Roger Parry (1905-1977), photographe français ;
 
 Michael Gambier-Parry (1891-1976), militaire britannique.
 Thomas Gambier Parry (1816-1888), artiste, collectionneur d'art et philanthrope anglais.
 Sir William Edward Parry (1790-1855), explorateur britannique. Le cratère lunaire Parry a été nommé en son honneur. 

Patronyme anglais